Texcoco este un termen din limba nahuatl care se poate referi la 
 Texcoco (oraș), unul din cele trei orașe state care au format Tripla Alianță Aztecă și unul din cele opt orașe aflate pe malurile complexului de lacuri endoreice din Valea Mexic
 Texcoco (lac), unul din cele trei lacurile sărate ale grupului de cinci (sau șase) lacuri endoreice pre-columbiene din Valea Mexic, centru al civilizației aztece

Nume proprii